Basílica de São Sebastião — em Salvador, Brasil
 Basílica Menor de San Sebastián — em Manila, Filipinas
 San Sebastiano fuori le mura — ou Basílica de São Sebastião das Catacumbas; em Roma, Itália

Desambiguações de templos